Flughafen Oslo kann bedeuten: 

 Flughafen Oslo-Gardermoen, wichtigster Flughafen Norwegens
 Flughafen Torp, bei Sandefjord, etwa 120 km von Oslo entfernt
 Flughafen Moss, Rygge, der kleinere, stadtnähere Flughafen für Billigfluggesellschaften
 Flughafen Oslo-Fornebu, ehemaliger Flughafen Oslos
 Flughafen Oslo-Kjeller, militärisch und für die Allgemeine Luftfahrt genutzter Flughafen bei Kjeller